Васи́лий Ива́нович Про́хоров:
 Прохоров, Василий Иванович (1919—1955) — Герой Советского Союза.
 Прохоров, Василий Иванович (1900—1943) — генерал-майор, командир 80-й стрелковой дивизии.
 Прохоров, Василий Иванович (1937—2018) — заместитель начальника Главного управления Генерального штаба — начальник политического отдела.
 Прохоров, Василий Иванович (1755—1815) — русский купец и промышленник, основатель «Трехгорной мануфактуры».